El término aimara puede referirse a:

 Los aimaras, pueblo indígena originario de América del Sur que habita la meseta andina del lago Titicaca desde tiempos precolombinos, y que se extiende actualmente entre el noroeste de Argentina, el oeste de Bolivia, el norte de Chile y el sureste de Perú.
 El idioma aimara, la lengua hablada por el pueblo aimara en Bolivia, Chile, Perú y Argentina.
 Los reinos aimaras, conjunto de pueblos indígenas que florecieron hacia el período intermedio tardío, posterior a la caída de la cultura Tiahuanaco, y cuyas sociedades se ubicaron geográficamente en el Altiplano andino.